Виталий Владимирович Козловский (, род. 28 ноября 1955, ) — белорусский ученый-экономист, педагог, доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Родился 28 ноября 1955 года в Минске. Окончил Белорусский государственный экономический университет в 1980 г., затем — аспирантуру Института экономики Национальной академии наук Беларуси и докторантуру Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Интеграция стран Центральной и Восточной Европы в Европейское экономическое пространство».

Занимал должности помощника президента Национальной академии наук Беларуси (с 1987 г.), ответственного секретаря Комитета по государственным премиям в области науки и техники при Совете министров Республики Беларусь. С 1978 г. работал научным сотрудником в Институте экономики Национальной академии наук Беларуси. В 1994—1996 гг. работал в банковской системе Республики Беларусь: директором филиала № 25 АСБ «Беларусбанк», в 1996 г. занимал должность Председателя правления АО «Белинвестбанк».

В 2014—2016 годах — профессор кафедр экономики, управления и экономической теории Полоцкого государственного университета. С 2016 года — профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. С 2021 года занимает должность главного научного сотрудника отдела взаимоотношений со странами ЕС и Юго-Восточной Азии Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь.

В 2004—2006 гг. являлся Главным советником Премьер-министра Республики Беларусь.

Научные интересы 
Основные научные исследования посвящены проблемам макроэкономики, международных экономических и валютно-финансовых отношений. Занимался изучением проблемы установления связи заработной платы с итоговыми результатами производства в условиях плановой экономики, интеграционных процессов и направлений развития стран Центральной и Восточной Европы. Разработал теорию и социально-экономическое содержание процесса выравнивания экономического и культурного уровня стран Центральной и Восточной Европы в условиях глобализации.

Библиография 
Автор более 400 учебно-методических и научных работ в области экономической теории, распределительных отношений, теории денег и кредита, оптимального управления, принятия оптимальных решений. Издано 7 учебников и 11 учебных пособий с грифом Минобразования. Ряд работ издано в Канаде, США, Норвегии, КНР и Российской Федерации.
 Заработная плата и результаты труда. Мн., 1990 г.
 Аренда и заработная плата. СПб., 1995 г.
 Обусловленность и пути выравнивания общей линии экономического и культурного развития европейских стран. Мн., 1998 г.
 Основы банковского дела, Мн. 1999
 Banks of development: role and place in transitive economy, 1996 г.
 Оценка деятельности кредитного учреждения. Мн., 1998 г.
 Макроэкономика: социально ориентированный подход. Мн., 2003 г.
 Мировая экономика: социально-ориентированный подход. Мн., 2005 г.
 Общие тенденции развития банковских операций на мировом рынке драгоценных металлов и услуг. — СПб, 2017.
 Инновационность — имманентная составляющая современной модели экономического развития. — М., 2017.
 Adjustment of Corporate Strategy of a Manufacturing Company under Strategic Unexpectedness // The Advanced Science Journal CA USA, 2014, No 6, pp. 83-92.
 Казлоўскі В.У., Сабаленка .І.А, Вэйдзі Ч. Парадыгма канцэпцыі «Універсітэт 4.0» // Электронны навукова-метадычны часопіс «Універсітэт адукацыйных інавацый». — 2019. — № 1. — URL: http://www.euryedu.grsu.by/images/files/1_2019/8.pdf

Ссылки 
 Биография на сайте ЭКОНОМИКА.BY.
 Биография на сайте ПГУ.
 http://econ.ccnu.edu.cn/info/1042/11562.htm

Преподаватели Белорусского государственного университета
Экономисты Белоруссии